Шрия Саран (, ; род. 11 сентября 1982 года) — индийская актриса, танцовщица и фотомодель. Снимается в фильмах на телугу, малаялам, тамильском и хинди, а также сыграла в нескольких фильмах на каннада и английском.

Биография 
Саран родилась в городе Дехрадун и провела большую часть своего детства в Харидваре. В 2001 году её учитель танцев разрешил ей выступить в дебютном клипе Рену Натана Thirakti Kyun Hawa, что в итоге дало Саран возможность стать известной многим индийским кинематографистам.

Хотя Саран стремилась стать знаменитой танцовщицей и считала, что сможет попасть в кинематограф в таком амплуа, ей начали предлагать главные роли. В итоге она дебютировала в 2001 году в фильме на языке телугу Ishtam, а первой коммерчески успешной картиной с её участием стал фильм Santhosham (2002). Впоследствии она снялась во множестве фильмов на телугу, одновременно начав сниматься в фильмах на хинди и тамильском. В 2007 году Саран исполнила роль в блокбастере «Босс Шиваджи», самом кассовом тамилоязычном фильме на тот момент. Она также получила хорошие отзывы критиков за роль в болливудском фильме 2007 года «Скиталец». В 2008 году Саран сыграла главную роль в первом для неё англоязычном фильме, картине совместного американо-индийского производства «Другой конец линии». В числе последующих проектов с её участием были такие популярные фильмы, как «Кандасами» (2009) на тамильском языке и «Неустрашимый Раджа» (2010) на малаялам, роль в котором позволила ей получить репутацию одной из ведущих актрис в южно-индийской киноиндустрии. В 2012 году она сыграла в англо-канадском фильме «Дети полуночи» режиссёра Дипы Мехта, сценарий которого был основан на выигравшем Букеровскую премию романе Салмана Рушди с тем же названием, за роль в котором она получила международное признание со стороны критиков. В дальнейшем Саран также достигала коммерческих успехов, снявшись в таких фильмах, как Pavitra и Chandra (2013). В 2014 году Шрия Саран снялась в отмеченном критиками телугуязычном фильме «Наша семья».

Помимо карьеры в кинематографе Саран была «послом брендов», действуя от имени нескольких брендов по всей территории Индии, поддерживая различные линии оздоровительных и косметических продуктов. Она участвовала в благотворительных мероприятиях, была волонтёром ряда благотворительных организаций, а в 2011 году открыла спа-салон, в котором работают исключительно вызывающе выглядящие люди. Она также была послом бренда «Celebrity Cricket League» в её первых двух сезонах.

Личная жизнь 
Саран всегда очень неохотно рассказывала о своей личной жизни и всегда опровергала, что сообщения связаны романтическими по своей природе. 12 марта 2018 года она вышла замуж за своего русского бойфренда Андрея Кощеева в своей резиденции Локхандвала.

Фильмография

Примечания